Mitare es un pueblo, capital de la Parroquia del mismo nombre, perteneciente al Municipio Miranda en el Estado Falcón, Venezuela.

Toponimia 
El nombre lo toma el pueblo del río Mitare que circula muy cerca de él, que originado en la sierra de San Luis desemboca en el golfete de Coro. Se trata de un vocable indígena "mi pueblo".

Agua Potable 
Una planta de tratamiento de tecnología española, con capacidad de 28 litros por segundo, de tipo Ósmosis inversa que elimina sales minerales del agua para hacerla apta para el consumo humano, está instalada en Mitare abasteciendo del vital líquido a esa población hasta Carazao y zonas intermedias.

Ubicación y Comunicaciones 
Se ubica a Latitud 11.21 Longitud 70.00, al occidente del Municipio Miranda limitando con la Parroquia Sabaneta, el Golfete de Coro y el Municipio Urumaco. Se accede a él a través de una carretera en buenas condiciones desde la Carretera Nacional Falcón Zulia, a través de la cual enlaza en 30 minutos con Coro, la Capital del Estado y con el resto del occidente del Estado.

Historia 
Es un pueblo indígena fundado por medio del sistema de encomiendas que se empleó por los conquistadores en la época de la colonia. Hasta este pueblo llegó el Obispo Mariano Martí en su visita pastoral a Venezuela.

Fiestas - Turismo 
Durante los días 1, 2 y 3 de febrero Mitare congrega a sus hijos dispersos dentro y fuera de Venezuela, en la celebración de sus santos patronos: La Virgen de Candelaria y San Antonio Abad. Es una fiesta regional muy importante, superada solo por la Virgen de Guadalupe en el Carrizal el 12 de diciembre, y los Locos de La Vela el 28 del mismo mes.

Manifestaciones Colectivas

Cosecha del Dato, Fruta del Cardón 
El dato es una fruta dulce y jugosa que tiene varias semillas negras. El color de esta fruta varía, pues las hay rojas, blancas, anaranjadas y amarillas. Los moradores de El Conejal la recolectan gracias a un instrumento llamado datera con la
que se bajan el fruto del árbol cardón. Luego se pela la fruta y se le quitan las tunitas. La cosecha de esta fruta típica sólo
se da en los meses de mayo y agosto y durante esta época se convierte en un plato indispensable para la comunidad.

Chinchorros de Nylon y Pabilo 
En Mitare y muchos pueblos de Falcón el chinchorro es el objeto predilecto para dormir. Se elabora a base de un tejido a mano de nylon y pabilo. Primero se amarran los telares, luego se pasa el nylon de un extremo a otro del telar. Después se sacan los primeros tejidos a través de la introducción de la paleta (vara larga) hacia abajo, se traban así las hebras del nylon. Entonces, se toma una hebra y se deja otra suelta, luego se mete otra paleta y el tejido se lleva hasta arriba hacia el otro extremo del telar. Al juntar el tejido de arriba con el de abajo se introducen las hebras previamente trenzadas. Luego se extrae de los telares y se encabulla.

Parranda de San Benito 
La parranda de San Benito nació con la promesa que Estilita de Roque le ofreció al santo después del accidente de
su hijo. Esta celebración tiene lugar en Mitare todos los 26 de diciembre de cada año desde hace aproximadamente
ochenta y cinco años. La ceremonia se inicia con un rosario a las siete de la noche y al día siguiente se da lugar a la misa acompañada con banquetes y el baile del Santo en todas las casas de la comunidad.

Pelea de Gallos 
Los gallos que van a participar en estas contiendas deben haber sido bien alimentados durante su entrenamiento; en su dieta deben incluirse maíz, plátano sancochado y jugo de naranja. Antes de la pelea los galleros colocan a sus animales en casillas protegidas de la brisa y la lluvia y luego los sacan para carearlos, esto es, para entrenarlos haciéndolos atravesar las piernas de su entrenador con un recorrido en forma de 8. Tras veinte minutos de careo el gallo es careado con otro animal. Si pasado el careo el ave se levanta sin inconvenientes está listo para la pelea. El gallo es lavado antes de ser lanzado a la gallera a enfrentarse a muerte contra su contendiente (el vencedor es siempre el que salga vivo del combate o el que no huya de ruedo del pelea).

Juego de Bolos 
El juego de bolo es una actividad tradicional practicada en época de Semana Santa tanto por los habitantes de la comunidad como
por los visitantes. Antes de jugar debe construirse primero la cancha de juego con un arco formado por trancas de madera dispuestas horizontalmente junto a tres palos verticales. Los laterales y el centro se llaman popularmente "muñecos" y "vieja" respectivamente. Luego se forman los grupos de jugadores los cuales ubicados a una distancia prudente del arco deben lanzar la bola y quien derribe un muñeco gana seis puntos, si lo saca de la cancha gana doce puntos por cada muñeco sacado, si tumba la vieja obtienen doce puntos y si la saca fuera de la cancha veinticuatro puntos y con esto se terminaría el partido. En el caso de que ningún equipo saque a la vieja de la cancha, gana el equipo que haya acumulado más puntos durante la jugada. En esta intervienen además un garitero quien se encarga de devolver las bolas a los jugadores después de lanzadas y un pizarrero quien anota las puntuaciones.

Enlaces externos 
 
 Pueblos de Venezuela Mitare

Localidades del estado Falcón